-{PGC}- 27579 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 2949/1
 NGC 2949/2